Mastronardi e un cognome italiano. 

Alessandra Mastronardi, propr. Alessandra Carina Mastronardi (1986) – attrice italiana
Bart Mastronardi (1972) – regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e produttore americano
Carlos Mastronardi (1901-1976) – giornalista, poeta e traduttore argentino
Lucio Mastronardi (1930-1979) – scrittore italiano
Vincenzo Mastronardi (1834-1861) – brigante italiano